Congratulations kan avse:

 Congratulations (låt av Cliff Richard) - en sång av Cliff Richard
 Congratulations (Eurovision) - en gala 2005 då Eurovision Song Contest firade 50 år
 Congratulations (låt av Silvía Night) - en sång av Silvía Night
 Congratulations (musikalbum) - ett album av MGMT från 2010
 Congratulations (låt av Post Malone) - en låt av Post Malone